Изабела Бурбонска или Елизабета Бурбонска (, ) је била краљица, из династије Бурбона.

Рођена је 22. новембра, у Фонтенблу, као ћерка Анрија IV и Марије Медичи. Брак с Филипом IV, није био баш успешан, пошто ју је он варао, а поред тога је он имао и ванбрачне деце. Родила је осморо деце, од којих је било шест девојчица и два сина, а од њих су преживели само други син Балтазар Карло, који је касније преминуо, па је једини преживели потомак била Марија Тереза.

Изабела је умрла 6. октобра 1644, у Мадриду.

Породично стабло

Спољашње везе 

 Изабела Бурбонска

Рођени 1602.
Умрли 1644.
Династија Бурбон